Estación Colina se puede referir a:
Estación Colina (estación); estación ferroviaria que formó parte de la línea Santiago - Valparaíso de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. 
Estación Colina; localidad ubicada en la comuna de Lampa, Región Metropolitana, Chile, formada sobre la base de la estación de tren homónima.